domek z piernika – dekoracja z ciasta piernikowego
 Domek z piernika – powieść kryminalna autorstwa Carin Gerhardsen (2008)